Mozley ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Mozley (1923–2019), englischer Fußballspieler
 Fiona Mozley (* 1988), englische Schriftstellerin
 James Bowling Mozley (1813–1878), englischer Theologe
 Norman Adolphus Mozley (1865–1922), US-amerikanischer Politiker
 Robert Mozley (1917–1999), US-amerikanischer Physiker

 Sharon Mozley-Standridge, US-amerikanische Biologin

Siehe auch:

 Mosley